Nikola Škunca je lahko:
 Nikola Škunca - ekonomist
 Nikola Škunca - general